Христианская церковь во имя святого архидиакона Стефана Первомученика:

 Базилика Святого Стефана в Иерусалиме в Византийской империи (не сохранилась) — православная.
 Санто-Стефано (Болонья) (итал. Basilica di Santo Stefano) — комплекс семи первоначально православных сооружений в Италии.
 Церковь Санто-Стефано-дельи-Абиссини (итал. Santo Stefano degli Abissini, Абиссинская) — католическая в Ватикане; литургия по александрийскому обряду Эфиопской католической церкви.
 Санто-Стефано-Ротондо — первоначально православная, затем католическая ротонда в Риме, Италии.
 Башня Штефана (Бая-Маре) (рум. Turnul Ștefan) — колокольня не сохранившегося православного храма в Бая-Маре, Румыния.
 Церковь Святого Стефана (Браунау) (нем. Stadtpfarrkirche St. Stephan) — католическая, Браунау-на-Инне, Австрия.
 Санто-Стефано (Венеция) — католическая, Венеция.
 Костёл Святого Стефана (Вильнюс) (лит. Šventojo Stepono bažnyčia, польск. Kościół Śwętego Stefana) — бывшая католическая.
 Церковь Святого Стефана (Виньори) (фр. Église Saint-Étienne de Vignory) — католическая, Верхняя Марна, Франция.
 Церковь Стефана Архидиакона — бывшая православная, в Ефремово-Степановке в Области Войска Донского.
 Аббатство Святого Стефана (фр. Abbaye aux Hommes) — бывшее бенедиктинское аббатство в Кане, Нормандия.
 Церковь Святого Стефана (Кидекша) — православная, Россия.
 Церковь Святого Стефана (Кирхдорф) (нем. Pfarrkirche St. Stephan) — католическая, Бавария.
 Церковь Святого Первомученика Стефана (Крушевац) (серб. Црква Светог првомученика Стефана) — православная, Сербия.
 Монастырь и часовня Святого Стефана в Метеорах, Греция.
 Базилика Санто-Стефано-Маджоре (итал. Basilica Santo Stefano Maggiore) — католическая, Милан.
 Церковь архидьякона Стефана за Яузой — православная, построена в Москве в конце XVII в. и снесена в 1932 г.
 Церковь Святого Стефана (Несебыр) — православная, Болгария.
 Сент-Этьен-дю-Мон (Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе») — католическая, Париж.
 Николаевский собор (Полоцк) (православный) — до 1830 католическая церковь святого Стефана, ныне Белоруссия.
 Костёл Святого Стефана (Прага) (чеш. Kostel svatého Štěpána) — католический, Чехия.
 Церковь Святого Стефана (Сремска-Митровица) (серб. Црква Светог архиђакона Стефана) — сербская православная.
 Церковь Святого Стефана (Стамбул) (болг. Свети Стефан, тур. Aya Stefan) — болгарская православная, чугунная.
 Церковь Святого Стефана (Страсбург) — католическая часовня, ранее — церковь.
 Церковь Стефана (Углянец) — православная, Воронежская область.
 Церковь Святого Стефана (Штрасбург) — церковь в Каринтии, Австрия.

Армянские 
 Церковь Святого Степаноса (Агулис) (арм. Ագուլիսի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի) — Нахичеванская АР, Азербайджан.
 Церковь Святого Степаноса (Гори) (Գորիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի) — Грузия, снесена.
 Церковь Святого Степаноса (Дашкесан) — Азербайджан, закрыта.
 Церковь Святого Степаноса (Калининград) (Կալինինգրադի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի) — Россия.
 Церковь Святого Степаноса (Каменец-Подольский) — Речь Посполитая, ныне Украина.
 Церковь Святого Степаноса (Ларнака) (Սուրբ Ստեփանիս եկեղեցի)— Кипр.

См. также 
 Собор Святого Стефана (значения)

 Храм Стефана Пермского
 Храм Стефана Сурожского
 Храм Стефана Махрищского
 Храм Стефана Константинопольского
 Свети-Стефан